Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Arnaud Clément che ha battuto in finale Andy Murray 7-63, 6-2.

Teste di serie 

 James Blake (terzo turno)
 Assente
 Arnaud Clément (semifinali)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Dominik Hrbatý (terzo turno)
 Sébastien Grosjean (secondo turno)
 Andy Murray (semifinali)
 Andy Murray (finale)

 Paradorn Srichaphan (secondo turno)
 Julien Benneteau (secondo turno)
 Arnaud Clément (Campione)
 Feliciano López (terzo turno)
 Björn Phau (secondo turno)
 Tim Henman (quarti di finale)
 Marat Safin (secondo turno)
 Mardy Fish (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2006